Karahan steht für:
 Karachaniden, türkische Dynastie in Samarkand

Geographie:
 Karahan (Van), Ortschaft in der Osttürkei
 Karahan (Aladağ), Ortschaft in der Provinz Adana, Kreis  Aladağ
 Karahan (Seyhan), Ortschaft in der Provinz Adana, Kreis Seyhan
 Karahan (Ağrı), Ortschaft in der Provinz Ağrı, Kreis Tutak
 Karahan (Erzurum), Ortschaft in der Provinz Erzurum, Kreis İspir

Personen:
 Alperen Karahan (* 2000), türkischer Kugelstoßer
 Pelin Karahan (* 1984), türkische Schauspielerin